Jules Dallemagne (1840-1922), homme politique belge (catholique)
 Jules Dallemagne (1858-1923), homme politique belge (libéral)